Robert Lindsay (1890-1958) – brytyjski lekkoatleta
 Robert Lindsay (1927-2023) – brytyjski arystokrata i polityk, 29. hrabia Crawford
 Robert Lindsay (ur. 1949) – brytyjski aktor

Zobacz też